L'International Socialist Review (Revue Socialiste Internationale) est le nom de trois revues/magazines périodiques socialistes publiés aux États-Unis. Le sujet des articles est traité sous différents angles (historique, politique, économique) avec une orientation à gauche. Il y a eu jusqu'à présent trois publications qui ont peu en commun sinon leur nom.

1900-1918
La première mouture de l' International Socialist Review était publiée entre 1900 et 1918 par l'éditeur d'ouvrages marxistes de Chicago, Charles Hope Kerr. La revue, originellement dirigé par  prit un virage très académique et théorique durant les premières années, et comportait parfois de longs articles de tout un panel de personnalités du Parti socialiste d'Amérique. Vers 1908, Simons fut remplacé au poste de rédacteur en chef, par Charles H. Kerr lui-même. Celui-ci modifia la revue qui devint plus illustrée et soutenait désormais l'aile gauche du Parti socialiste d'Amérique et le syndicat américain Industrial Workers of the World. Le titre contenait désormais toute une gamme d'articles se focalisant sur l'actualité en Amérique et en Europe, et ne répugnait pas à aborder les thème controversés que sont les questions de race et de genre. C'est durant cette période, dans le numéro de janvier-, que fut publiée la nouvelle de Jack London intitulée Le Rêve de Debs. La revue, même dans ses meilleures années ne fut jamais bénéficiaire, et tomba en 1918 sous le coup de la censure due au renforcement de l'Espionage Act par Albert S. Burleson durant la Première Guerre mondiale.

1956-1975
La deuxième International Socialist Review était un magazine trotskiste éditée par le Parti socialiste des travailleurs américain, de 1956 à 1975 et qui à partir de cette date jusqu'aux années 1990 servit de supplément au journal hebdomadaire du parti, The Militant. Il remplaça la revue théorique du parti, Quatrième Internationale.

1997-aujourd'hui
La version actuelle est publiée à Chicago par le Center for Economic Research and Social Change, depuis 1997. Son équipe éditoriale comprend quelques membres éminents de l'. C'est actuellement un magazine bimensuel. L'édition actuelle comporte des articles traitant de l'évolution de la situation aux États-Unis  sur les questions du racisme, du travail, des luttes sociales. Des thèmes plus internationaux comme les  mouvements d'opposition au néolibéralisme en Amérique latine, la Guerre d'Irak ou d'Afghanistan et le rôle de la Chine dans l'économie mondiale sont également abordés.

Liens externes 
 
 
  International Socialist Review  (Site officiel de l'actuelle ISR)
  International Socialist Review archive sur marxists.org; archives partielles de la deuxième ISR de 1956 à 1969.

Notes 

Presse bimensuelle aux États-Unis
Revue politique
Magazine
Titre de presse créé en 1900